Emilio Rodriguez peut faire référence à :
 Emilio Rodríguez (1923-1984), coureur cycliste espagnol ;
 Emilio Rodriguez (1937-), dessinateur et scénariste de bande dessinée philippin ;
 Emilio Rodríguez (mort en 1983), acteur espagnol.